Prikubanski (Adiguèsia), possiólok de la República d'Adiguèsia, a Rússia
 Prikubanski (Iurovka), khútor del territori de Krasnodar, a Rússia
 Prikubanski (Novomixàstovskaia), khútor del territori de Krasnodar, a Rússia
 Prikubanski (Novokubansk), possiólok del territori de Krasnodar, a Rússia
 Prikubanski (Anastàssievskaia), khútor del territori de Krasnodar, a Rússia
 Prikubanski (Slaviansk), khútor del territori de Krasnodar, a Rússia